

Cinema
 La miglior vendetta – cortometraggio italiano del 1912

Letteratura
 La miglior vendetta (Payment in Blood) – romanzo di Elizabeth George del 1989